Tobolice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Tobolice, village de la voïvodie de Łódź
 Tobolice, village de la voïvodie de Mazovie